Angelica pratensis  puede referirse a la:
descrita por J.Presl & C.Presl en 1819 es la Angelica sylvestris subsp. sylvestris
La descrita por: Bieb.  y la de M.Bieb. ex Besser en 1822  son la Ostericum palustre Besser

Referencias